Геттарда () — род тропических и субтропических, деревянистых растений семейства .

Ботаническое описание 

Вечнозелёные кустарники или деревья. Листья супротивные или мутовчатые, простые, обычно с домациями. Прилистники рано опадающие, межчерешковые, в целом треугольные.

Обоеполые либо обоеполые и тычиночные или пестичные цветки со сладким ароматом собраны в короткие, разветвлённые, пазушные, цимозные соцветия. Чашечка трубчатая или почти колокольчатая. Венчик белый или розовый, с трубкой; долей 4—9. Тычинок 4—9. Завязь 4—9-гнёздная, в каждом гнезде по 1 семяпочке. Плоды — крупные, красные, пурпурные, чёрные или зелёные, многосемянные ягоды. Семена средние, эллипсовидные, прямые или изогнутые; семенная кожура перепончатая.

Таксономия 
, Sp. Pl. 2: 991 (1753).

Род назван в честь французского естествоиспытателя Жана-Этьена Геттара.

Синонимы 

 
 
 
 
 
 
 , nom. rej.

Виды 
Род включает 155 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мареновые
Таксоны растений, названные в честь людей